Szilágyi, település a Vajdaságban, a Nyugat-Bácskai Körzetben, szerb neve Svilojevo.
 Szilágyi, régi magyar családnév